Anders Mårtensson kan syfta på:

 Anders Mårtensson (imitatör) (född 1959), svensk imitatör
 Anders Mårtensson (tenor) (född 1966), svensk tenor och musikartist
 Anders Mårtensson (ryttare) (1893–1973), svensk ryttare i OS 1920
 Anders W. Mårtensson (1931–2022), svensk arkeolog och museiman